Baker-Gletscher ist der Name folgender Gletscher:
 Baker-Gletscher (Alaska) in Alaska, Vereinigte Staaten
 Baker-Gletscher (Antarktika) in Viktorialand, Antarktika